Gampong Jawa (Langsa Kota), een plaats in Indonesië
Gampong Jawa (Kuta Raja), een plaats in Indonesië